Karol Grabowski (ewangelik) (1790–1840) – prezes konsystorza ewangelickiego
 Karol Grabowski (działacz emigracyjny) (1835–1895) – działacz emigracyjny
 Karol Grabowski (fotograf) (XX w.) – fotograf